
Le nom Touch peut désigner :

 un sport, le Touch rugby
 en informatique, la commande Unix touch.

Hydronyme  
 Le Touch est un affluent de la Garonne dans le sud-ouest de la France.

Toponymes 
 Plaisance-du-Touch est une commune française, située dans le département de la Haute-Garonne
 Saint-Michel-du-Touch est un lieu-dit du quartier Ancely à Toulouse

Cinéma 
 Touch, un film américain de Paul Schrader de 1997 adapté des romans d'Elmore Leonard.
 The Touch, un court métrage américain de Jane Clark de 2007 d'après un poème de Renée Vivien.
 That Tender Touch est un film américain écrit et réalisé par Russel Vincent, sorti en 1969.

Télévision 
 Touch, une série télévisée américaine de 2012.

Musique 
 Touch, un label indépendant anglais de musiques électroniques et expérimentales

 Touch, un groupe de rock progressif américain fondé par Don Gallucci

 Touch, un album de la chanteuse canadienne Sarah McLachlan,
 Touch, un album du groupe Eurythmics,
 Touch, un album de la chanteuse américaine Amerie,
 Touch, un album des NEWS,
 Touch, un album du groupe nantais Touch,
 Touch, un album de Con Funk Shun,
 Touch, un titre de l'album Random Access Memories de Daft Punk.

Culture 
 
Touch est également le titre de :
 Touch, un manga de Mitsuru Adachi.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre